Emocjonalizm − w znaczeniu najbardziej ogólnym pogląd, według którego głównym motorem wszelkich działań człowieka są emocje.

W filozofii emocjonalizmem nazywa się kierunki, które szczególnie podkreślały znaczenie emocji w etyce i epistemologii, np. naturalizm w wersji Rousseau.

Zobacz też 
 słownictwo ekspresywne

Kierunki filozoficzne